A 21 153-as számú mellékút egy közel tizenegy kilométer hosszú, öt számjegyű országos közút Nógrád megyében. Egyedüli közútként biztosít közlekedési kapcsolatokat Legénd település számára.

Nyomvonala 
A 2115-ös útból ágazik ki, annak a 16+500-as kilométerszelvénye közelében. Eleinte észak felé halad, majd kissé keletebbnek fordul. Ötödik kilométere előtt éri el Legénd központját, majd ott keresztezi a falun keresztülfolyó patakot és egy éles kanyarral visszafordul dél felé. 10,791 kilométer megtétele után ér véget, visszatorkollva a 2115-ös útba, annak a 21+700-as kilométerszelvénye közelében, Nógrádsáp központjában.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 11. 

21153